Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 2022 года изначально должны были пройти 6 февраля. Из-за сильного ветра старт был перенесён на 7 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 12:00 по местному времени (UTC+8). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовый лист были включены 43 горнолыжника из 20 стран. Это наименьшее количество участников скоростного спуска на всех Олимпиадах в XXI веке. По 4 человека представляли Австрию, Швейцарию, Францию и Германию.

Тренировки скоростного спуска у мужчин были запланированы на 3, 4 и 5 февраля и должны были начаться в 11:00 по местному времени в каждый из трёх дней. 4 февраля тренировка была отложена из-за сильного ветра. 5 февраля тренировка была отменена по той же причине.

Олимпийским чемпионом 2018 года в скоростном спуске являлся норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль, однако он завершил карьеру и не выступал на Играх 2022 года. Серебряный и бронзовый призёры Игр 2018 года Хьетиль Янсруд и Беат Фойц квалифицировались для участия. Янсруд был в стартовом протоколе, но не вышел на старт. Также прошёл квалификацию олимпийский чемпион 2014 года в этой дисциплине Маттиас Майер.

Беат Фойц впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, ранее скоростной спуск на Олимпийских играх швейцарцы выигрывали трижды. Майер, как и Фойц, завоевал свою третью олимпийскую медаль. 41-летний Жоан Кларе стал самым возрастным олимпийским призёром в истории горнолыжного спорта, он превысил прежний рекорд Боде Миллера (36 лет и 4 месяца во время Игр 2014 года) почти на пять лет.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)